Il singolare del torneo di tennis Maui Challenger 2006, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Michael Russell che ha battuto in finale Sam Warburg 6-1, 6-0.

Teste di serie 

 Paul Goldstein (semifinali)
 Robert Kendrick (primo turno)
 Mark Philippoussis (secondo turno)
 Sam Querrey (primo turno)

 Michael Russell (Campione)
 Sam Warburg (finale)
 Rajeev Ram (quarti di finale)
 Eric Nunez (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Maui Challenger 2006